Tidsskala er et udtryk, som henviser til den grad af nøjagtighed, man vælger, når man skal tidsfæste et sæt af begivenheder.

 Geologisk tidsskala er ofte i enheden millioner af år. (Geokronologi)
 Evolutionær skala arbejder ofte i titusinder af år.
 Historiske skalaer også tidsaldre kan arbejde i hundreder af år eller helt ned til dage eller timer

Se også 
 årtusinde, århundrede, årti, år, måned, uge, dag, time, minut og sekund.